Sándor András (1529–1579) erdélyi református püspök
 Sándor András (1923–1997) író, újságíró, műfordító
 András Sándor (1934–) költő születési neve 
 Sándor András (1979–) újságíró